CCTV (ang. closed-circuit television) – telewizja przemysłowa
 CCTV (China Central Television) – chińska stacja telewizyjna
 CCTV (Canal Congo Télévision) – stacja telewizyjna w Demokratycznej Republice Konga